, expression anglaise signifiant « Au nom de l'amour », peut désigner :

Cinéma 
 In the Name of Love, un film américain réalisé par Howard Higgin, sorti en 1925 ;
 In the Name of Love (Russian Wives) un film documentaire américain réalisé par Shannon O'Rourke, sorti en 2003 ;

Musique 
 In the Name of Love, une chanson interprétée par Monika Kuszyńska, représentante de la Pologne au Concours Eurovision de la chanson 2015 à Vienne ;

 In the Name of Love, une chanson du producteur et DJ Martin Garrix ft. Bebe Rexha, sortie en  ;

 Pride (In the Name of Love), un single de U2, sorti en .